June Moon (1931), film uit 1931
 June Moon (1949), film uit 1949
 June Moon (1974), televisiefilm uit 1974